Dingy ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Savoie, siehe:
Dingy-en-Vuache
Dingy-Saint-Clair

Für den Bootstyp siehe Dingi